Heidebrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Heidebrecht (* 1951), deutsche Lyrikerin
 Thomas Heidebrecht (* 1991), deutscher Volleyballspieler